

Architettura 
 Palazzo Calabritto – palazzo monumentale di Napoli

Geografia 
 Calabritto – comune della provincia di Avellino nell'alta valle del Sele in Campania
 Calabritto – frazione del comune di Galluccio in Campania

Altro 
 Via Calabritto – via nel centro storico di Napoli